Ketoglutarna kiselina ili oksoglutarna kiselina se može odnositi na:

 α-Ketoglutarna kiselina
 β-Ketoglutarna kiselina (acetondikarboksilan kiselina)